Matze mit Katze (Originaltitel: Joe & Jack) ist eine irische Zeichentrickserie für Vorschulkinder, die zwischen 2012 und 2014 produziert wurde.

Handlung 
Die Serie handelt vom Jungen Matze und dessen besten Freund, dem Kater Jack (im Deutschen auch Mo). Dank ihrer blühenden Fantasie erleben sie gemeinsam viele Abenteuer.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wurde zwischen 2012 und 2014 in Irland produziert. Dabei sind 39 Folgen entstanden. Die deutsche Erstausstrahlung erfolgte am 12. Mai 2014 auf KiKA. Außerdem wurde die Serie in 4 DVD-Teilen veröffentlicht.

Episodenliste

Weblinks 
 
 
 Matze mit Katze auf KIKA.de
 Matze mit Katze auf Zeichentrickserien.de

Zeichentrickserie
Fernsehserie (Irland)
Fernsehserie der 2010er Jahre